Пармет — фамилия. Известные носители:

 Пармет, Саймон (1897—1969) — финский дирижёр и композитор.
 Пармет, Фил (род. 1942) — американский кинооператор.